Schärf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schärf (1890–1965), österreichischer Politiker (SPÖ), von 1957 bis 1965 Bundespräsident der Republik Österreich
 Christian Schärf (* 1960), deutscher Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer, Essayist, Romanautor und Moderator
 Christopher Schärf (* 1979), österreichischer Schauspieler
 Hilda Schärf (1886–1956), Ehefrau von Adolf Schärf

Schärf bezeichnet: 
 Schärf (Unternehmen), österreichisches Kaffeemaschinen- und Kaffeeunternehmen

Siehe auch:
 Schaerf
 Scherf (Begriffsklärung)